Vogelsanger ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Vogelsanger (1883–1964), Schweizer Architekt
 Jakob Vogelsanger (1849–1923), Schweizer Politiker und Journalist
 Peter Vogelsanger (1912–1995), Schweizer reformierter Pfarrer, Theologe und Historiker
 Walter Vogelsanger (* 1963), Schweizer Politiker (SP)
Weiteres
 Vogelsanger und Maurer, von 1916 bis 1935 ein Schweizer Architekturbüro mit Sitz in Rüschlikon

Siehe auch:
 Vogelsänger
 Vogelsang